Hua Sai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Si Thammarat, Thailanda, cu o populație de 68.863 de locuitori și o suprafață de 417,733 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 99 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Nakhon Si Thammarat